Екатери́но-Нико́льское — село в Октябрьском районе Еврейской автономной области, Россия.

Население 1715 человек (перепись 2010).

География и климат 
Село расположено на левом берегу Амура в 10 км выше по течению (северо-западнее) районного центра села Амурзет.

В селе Екатерино-Никольское умеренно-холодный климат. Летом часто идёт дождь, а зимой практически нет осадков. По классификации климатов Кёппена — влажный континентальный климат (индекс Dwb) с сухой и очень холодной зимой и тёплым летом.

История 
Казачья станица Екатерино-Никольская основана в 1858 году в Амурской области около остатков бывшего укрепления. Названа в честь Екатерины Николаевны Муравьёвой — супруги генерал-губернатора., которая сопровождала его в одной из экспедиций на Амур (1855). 

В 1864 году в книге «На Востоке. Поездка на Амур» петербургский литератор С. Максимов описал станицу: «…Станица выглядит приветливо и весело. Не даром ходят слухи, что на этом месте хотят выстроить город. Место счастливое, просторное, веселое. Крутой и высокий берег Амура (на 6 и на 7 саж.) обеспечивает станицу от могущих быть когда-либо наводнений. Ряд домов тянется по берегу реки; против них картинно и счастливо уцелели довольно толстые и высокие дубы. Вправо от станицы, внизу по Амуру, на крайнем углу поместились дома Амурской Компании; несколько отойдя (сажень около ста) на высоком пригорке заложена церковь…».

Летом 1891 года, проездом из Владивостока в Санкт-Петербург, казачью станицу посетил цесаревич Николай Александрович. В местной церкви, построенной в 1865 году, для него и его спутников был отслужен молебен.

В 1894 году в станице «383 двора, церковь, две школы, станичное правление, два хлебных магазина, 2 соляныя стойки, оружейный склад, питейное заведение, три лавки. Жителей 1193 казаков…». По переписи 1894 года жителей в округе насчитывалось 2605, из них 1342 казака пешего батальона, сформированного при заселении Амура.

В начале 1900 годов в станице находились: контора Амурской судоходной компании, почтово-телеграфная станция, первая на Среднем Амуре метеостанция, таможня, пороховой погреб и оружейный арсенал. Над станицей возвышался православный храм, в одном из общественных зданий находилась школа, торговля велась в нескольких лавках и купеческом доме.

По переписи 1923 года численность населения в Екатерино-Никольской превышала 1600 человек, и она была самой крупной станицей между Благовещенском и Хабаровском.

В тридцатых годах XX века в селе располагался крупнейший в области колхоз имени Сталина. В селе имелась почта, телефон, телеграф, радио, больница. К пристани регулярно приставали пароходы. В селе также располагались районная контрольно-семенная станция, зоответучасток, метеостанция.

В 1960-е годы в селе был образован многоотраслевой совхоз «Пограничный», основной отраслью которого стало картофелеводство. В содружестве с ДАЛЬНИИСХом, проводил сортоиспытания, выращивал картофель на семена.

В 1994 году с изменением структуры сельхозотношений, совхоз «Пограничный» был переименован в СХАОЗТ «Екатерино-Никольское». 

В 2008 году в селе насчитывалось 615 дворов, в которых проживало около 2-х тысяч человек.

Население

Инфраструктура 
 Детский сад
 Средняя общеобразовательная школа 
 Дом культуры
 Музей, в котором находятся несколько десятков экспонатов, в основном предметы сельского быта.
 Несколько крестьянско-фермерских хозяйств
 Животноводческий комплекс
 Эрологическая станция. Открыта в 1890 году как метеостанция второго разряда. Является одним из старейших учреждений службы погоды на Дальнем Востоке
 Сортоиспытательный участок

Памятники 
В центре села в 1967 году установлен обелиск, в память о жителях села, не вернувшихся с поля сражений в годы Великой Отечественной войны. В парке неподалеку от обелиска, находится могила воинов-пограничников Яшина и Чиркова, павших смертью храбрых.

Источники 
 По нашей области : [90 лет селу Екатерино-Никольское] // Биробиджанская звезда. – 1948. – 6 июня. – С. 3.
 Кабанцова, Е. Станица – красавица : [из истории станицы Екатерино-Никольская] / Е. Кабанцова, В. Горелов // Биробиджанская звезда. – 2008. – 10 апреля. – С. 5.
 Дмитриев, Д. Юбилей большого села! : [к 160-летнему юбилею села Екатерино-Никольское Октябрьского района] / Д. Дмитриев // Октябрьские зори (Амурзет). – 2018. – 1 июня. – С. 1.
 Сергеева, И. Отшумел праздник на амурском берегу : [старейшее в обл. село Екатерино-Никольское отметило своё 160-летие] / И. Сергеева // Биробиджанер штерн. – 2018. – 6 июня. – С. 2.
 Сатаева, К. Памяти воинам-пограничникам : [из истории подвига пограничников Яшина и Чиркова, справка о памятнике в с. Екатерино-Никольское] / К. Сатаева // Октябрьские зори (Амурзет). – 2021. – 15 января. – С. 2.

Примечания 

Населённые пункты Октябрьского района Еврейской автономной области
Населённые пункты на Амуре